Dans bien des pays, spécialement en Orient, des graines et autres produits végétaux fournissent des aromates et des épices de saveur forte ou subtile. la possibilité qu'ils offrent de varier le goût d'aliments quotidiens - haricots, pois, riz, pain, racines diverses - a été appréciée de temps immémorial et, depuis lors, on n'a cessé de les cultiver dans les potagers du monde entier.

Les espèces indigènes de chaque région - Europe du Nord, pourtour méditerranéen ou Proche-Orient - continuent à y être les plus utilisées, mais ces plantes ne connaissent pas de frontières. La graine aromatique du :fenugrec (Trigonella fœunumgœucum ), herbe originaire d'Asie, parfume légumes et déserts en Egypte, en Turquie et en Iran; elle entre dans la décomposition du :curry asiatique.

On utilise aussi la plante comme fourrage, et elle est naturalisée dans le Midi. Le :cumin (Cuminum cyminum), de même origine, aromatise un gâteau, le pain ou le fromage. Contenues dans une capsule parcheminée, les graines de :cardamome (Amomum cardamomum), au frais parfum d'eucalyptus, très prisée en :Scandinavie, relèvent le goût du café, des gâteaux et des fruits, surtout des compotes de poires et de coigns. La :coriandre (Coriandrum Sativum), qui croît en Europe méridionale, au Proche-Orient et au Moyen-Orient, donne des fruits qui sont l'une des épices les plus anciennement utilisées; c'est un membre de la famille des ombellifères, à laquelle appartiennent bien d'autres graine aromatiques d'usage courant.

Cet article dresse une liste d'épices et de graines aromatiques.

Liste

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 liste des épices

Liens externes 

Epices et graines aromatiques